Municipio Independencia puede referirse a nombres de varios municipios:

Bolivia
Municipio Independencia, de la Provincia de Ayopaya en el Departamento de Cochabamba, Bolivia.

Venezuela
Municipio Independencia (Anzoátegui);
Municipio Independencia (Miranda);
Municipio Independencia (Yaracuy);
Municipio Independencia (Táchira).